Сент-Мор-де-Турен:
 Сент-Мор-де-Турен — коммуна во Франции, департамент Эндр и Луара.
 Сент-Мор-де-Турен — мягкий французский сыр из козьего молока.